Молешты () — название ряда населённых пунктов в Молдавии.
 Молешты — село в Глодянском районе.
 Молешты — село в Яловенском районе.